Barszczewski ist der Familienname von:

 Jan Barszczewski (ca. 1790–1851), weißrussischer und polnischer Schriftsteller und Dichter
 Leon Barszczewski (1849–1910), polnischer Ethnograph